El término NWA puede ser abreviatura para:

 National Weather Association, sociedad meteorológica en Charlottesville, Virginia.
 Niggaz With Attitude, grupo de hip hop formado en Compton (Los Ángeles), California, uno de los primeros grupos de género Gangsta rap.
 Northwest Airlines, el código OACI (o ICAO) de la aerolínea.
 National Wrestling Alliance, organización de lucha libre estadounidense.